N22 oder N 22 steht für:

 Nationalstraße 22 (Belgien), Nationalstraße in Belgien
 Route nationale 22, Nationalstraße in Frankreich
 N 22 (Ukraine), Fernstraße in der Ukraine
 N22 (Burkina Faso)
 N22 (Guinea)
 N22 (Demokratische Republik Kongo), Fernstraße in Kongo
 N22 (Niger), Fernstraße in Niger
 N22, Nationalstraße in der Schweiz, siehe Autobahn A22 (Schweiz)
 N22 (Togo), Fernstraße in Togo